Юрково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юрково — деревня, Дерновичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Юрково — деревня, Зябковский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Юрково — деревня, Савский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область

Россия 
 Юрково — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Юрково — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Юрково — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Юрково — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Юрково — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Юрково — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Юрково — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Юрково (Большое Юрково) — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Юрково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Юрково — село, Одесская область.
 Юрково — посёлок в Звенигородском районе Черкасской области.